La caduta del Regno d'Italia comprende le vicende che costrinsero Eugenio di Beauharnais, Viceré del Regno d'Italia, alla capitolazione, il 23 aprile 1814, in seguito allo scontro con gli austriaci di Heinrich Johann Bellegarde nella battaglia del Mincio l'8 febbraio, durante la campagna d'Italia. In questo lasso di tempo gli austriaci, che pur non potevano vantare alcun diritto di conquista, riuscirono a smantellare il Regno d'Italia e a sostituirlo con una provincia satellite, battezzata Regno Lombardo-Veneto.

L'Austria riprende la guerra con Napoleone

La ritirata di Russia e la battaglia di Lipsia 
Nel dicembre 1812 Napoleone rientrò dalla Russia con un esercito assai ridotto e stremato.

Nello stesso dicembre la Prussia dichiarò la propria neutralità, per poi passare, il 28 febbraio 1813 alla alleanza aperta con la Russia e l'Inghilterra. L'Austria si univa solo il 20 agosto 1813, in tempo per la vittoriosa battaglia di Lipsia del 16-19 ottobre.

Napoleone poté ritirarsi ordinatamente oltre il Reno, lasciando dietro di sé alcune piazzeforti, a ostacolare l'inseguimento.

Preparazione della campagna d'Italia 
In agosto l'Austria aveva organizzato un'armata per invadere l'Italia, affidandola al feldmaresciallo Hiller.

Egli aveva di fronte un esercito franco-italiano, guidato da Eugenio di Beauharnais, Viceré del Regno d'Italia. Quest'ultimo, su istruzione dell'Imperatore, era rientrato a Milano il 18 maggio 1813 e s'era impegnato a ricostituire l'esercito in previsione della probabile adesione dell'Austria alla coalizione antifrancese.

Nonostante le forti perdite subite alla campagna di Russia, Eugenio di Beauharnais riuscì a mettere in armi un esercito ben organizzato, che arrivò, al gennaio successivo, a circa 45 000 uomini.

La prima linea difensiva sull'Isonzo 
L'8 agosto 1813 Eugenio era uscito da Milano per raggiungere le unità schierate contro l'Austria, che sarebbe entrata in guerra circa dodici giorni più tardi.

Il grosso dell'esercito di Eugenio era ancora in preparazione e il Viceré non poteva impedire che un esercito austriaco, al comando del feldmaresciallo Radiovijevich, muovendo dall'interno dello sterminato Impero austriaco, si portasse in Dalmazia, ponendo l'assedio alla piazzaforte di Ragusa. Il Viceré, anzi, si ritirò dietro il fiume Isonzo.

Ripiegamento di Eugenio sull'Adige 
A seguito della battaglia di Lipsia e della conseguente defezione del Regno di Baviera, un secondo piccolo corpo austriaco, al comando del feldmaresciallo von Fenneberg, nel novembre, era penetrato, indisturbato, in Alto Adige e da lì minacciava Eugenio di Beauharnais da tergo.

Ancora una volta il Viceré arretrò, portandosi sulla linea dell'Adige.

Stallo delle operazioni in novembre-gennaio

Ricostituzione dell'esercito del Regno d'Italia 
Le due successive ritirate avevano consentito a Eugenio di guadagnare tempo per assorbire i rincalzi che giungevano, via via, in linea.
Egli attendeva, inoltre, l'arrivo dell'esercito del Regno di Napoli, guidato da Murat, forse il migliore comandante di cavalleria dell'epoca. Quest'ultimo era stato rinviato a Napoli da Napoleone, all'indomani della battaglia di Lipsia, per riorganizzare l'esercito napoletano e portarlo a congiungersi con quello di Eugenio di Beauharnais sull'Adige.

Occorre ricordare che nel corso della campagna di Russia le divisioni del Regno d'Italia e del Regno di Napoli si erano comportate con particolare valore, e ancora a Lipsia, mentre defezionavano le truppe degli stati tedeschi, a cominciare dai Bavaresi, le truppe italiane si mantennero salde. Spiccò fra tutte la divisione Fontanelli, che riuscì a conservare Lindenau, mantenendo così aperta l'unica via di ritirata a quel che restava della Grande Armata.

Napoleone doveva avere ben presente tale comportamento e, d'altra parte, ben sapeva che, a quel punto, solo l'Italia, oltre naturalmente alla Francia, non avevano defezionato. La sua unica speranza era quella di riformare un grande esercito in Francia e un secondo in Italia, più modesto ma proporzionato all'entità della minaccia austriaca.

I piani difensivi di Napoleone 
Si trattava di unire all'esercito di Eugenio di Beauharnais altri 25.000 uomini con Gioacchino Murat, appoggiandosi alle fortezze di Peschiera e Mantova, nonché ai circa 14.000 uomini lasciati indietro a presidiare Venezia-Mestre, Legnago, Palmanova ed Osoppo: Napoleone aveva la possibilità di tenere il nord Italia quasi indefinitamente.

I due generali erano, inoltre, da almeno dieci anni insediati nei due regni italiani, che sostanzialmente si identificavano con essi. Erano due suoi fedelissimi, rispettivamente cognato e figlio adottivo dell'Imperatore dei Francesi e, per soprannumero, avevano mostrato buone od eccellenti qualità militari.

I complimenti di Napoleone 
Il programma dell'Imperatore francese divenne esplicito quando, il 1º novembre 1813, dalla Germania, inviò la divisione Fontanelli e gli altri italiani superstiti della Grande Armata, a raggiungere Eugenio e li congedò con le seguenti parole:

Evidentemente, aveva davvero bisogno di loro.

Quanto allo stato d'animo dell'esercito del Regno d'Italia e del Regno di Napoli, basti una battuta di Cesare Balbo: «...non v'era indipendenza, è vero, ma non ne furono mai speranze più vicine».

I punti di forza della linea difensiva 
Il dispositivo concepito da Napoleone e attuato da Eugenio era importante e si appoggiava alle importanti fortezze di Peschiera a nord, Mantova al centro e Legnago a sud-est, che sbarravano la via di Milano: si trattava, in pratica, alle future fortezze del Quadrilatero (benché Verona godesse di ridotte fortificazioni verso nord/nord-est, già largamente demolite nel 1801).

Al di là dell'Adige, inoltre, i franco-italiani erano asserragliati nelle fortezze di Palmanova, Osoppo e, soprattutto, Venezia-Mestre, con una forte guarnigione e una piccola flotta (mentre gli austriaci ne erano privi) appoggiata all'Arsenale (cui Napoleone aveva posto, negli anni precedenti, particolare cura).

Si trattava di posizioni estremamente forti, come i decenni seguenti avrebbero dimostrato: Venezia resistette più di un anno all'assedio austriaco del 1848-49; Palmanova e Osoppo furono le ultime a cedere prima di Venezia; attorno alle fortezze del Quadrilatero (tenute, però, dagli austriaci) si svolsero la prima la seconda ed anche la terza guerra di indipendenza italiana. Senza contare che Mantova, nel 1797, aveva resistito per nove mesi all'assedio del giovane generale Bonaparte.

La debolezza strategica austriaca 
Conseguenza di tutto ciò fu che, una volta raggiunto l'Adige, gli austriaci nemmeno cercarono di agganciare l'esercito franco-italiano.

Gli eventi, tuttavia, incalzavano sul fronte francese, ove si preparava una massiccia offensiva del prussiano Blücher e dell'austriaco Schwarzenberg, che il 1º gennaio avrebbero passato il Reno: gli austriaci non potevano rischiare di fallire l'occupazione del Regno d'Italia prima della resa di Napoleone in Francia. In caso contrario, al termine delle ostilità, Eugenio di Beauharnais avrebbe potuto negoziare condizioni non sfavorevoli che avrebbero, comunque, impedito l'annessione di Milano e di Venezia all'Austria.

Vienna reagì, in un primo tempo, esonerando il comandante dell'armata in Italia, feldmaresciallo Hiller, a metà dicembre 1813, sostituito con il feldmaresciallo Bellegarde, il quale si trovava in ottima posizione per ottenere il comando, in quanto (da agosto) presidente del consiglio aulico di guerra.

Contemporaneamente, Vienna cercava di conquistare consensi in Italia con proclami tipo quello del generale Nugent, del 10 dicembre 1813, da Ravenna:

Ma tali false promesse non mutavano gli equilibri sul campo: Eugenio era sempre lì ben schierato, si rafforzava di giorno in giorno con le sue reclute italiane e attendeva il ricongiungimento con le truppe napoletane guidate dal Murat. Mentre Vienna non poteva inviare in Italia tutte le truppe che avrebbe desiderato, dal momento che doveva sostenere anche lo sforzo strategico degli alleati della sesta coalizione contro Napoleone in Francia.

La defezione del Regno di Napoli di Gioacchino Murat 
Vienna decise, quindi, di ottenere con il tradimento ciò che non poteva ottenere con le armi, comprando i due generali di Napoleone in Italia.

Gli emissari promisero che Murat avrebbe potuto conservare il Regno di Napoli, Eugenio di Beauharnais il Regno d'Italia (ovvero Lombardia e Veneto unite ad Emilia-Romagna, Trentino e Marche).

Eugenio rimane fedele a Napoleone 
Eugenio, pur genero del Re di Baviera, il 22 novembre 1813 rifiutò l'offerta austriaca.

In genere tale decisione viene attribuita alla sua volontà di rimanere fedele fino all'ultimo a Napoleone, suo padre adottivo. Ma è probabile che su tale decisione abbia influito un esame realistico della situazione: solo sul piede di guerra il Regno d'Italia avrebbe potuto conservare la presente posizione di relativa forza, mentre una defezione avrebbe richiesto una qualche rinuncia alla linea difensiva del Mincio, consentendo agli austriaci di transitare per la Lombardia, ad esempio, ovvero, addirittura, impegnandosi a ridispiegare l'esercito verso il Piemonte o la Francia.

Inoltre, l'esercito del Regno d'Italia era zeppo di ufficiali francesi, e non pare assolutamente possibile che essi potessero accettare di combattere contro la propria madrepatria.

Da considerare, infine, che l'Austria vantava diritti antichi sul Ducato di Milano e altri sulla Repubblica di Venezia, anche se più recenti in quanto risalenti al Trattato di Campoformio. A entrambe aveva rinunciato, ma solo spinta dalla forza di Napoleone.

Murat accetta di passare al campo austriaco 
Gioacchino Murat, invece, governava un Regno di Napoli non direttamente minacciato dalle mire espansionistiche austriache e sapeva che non necessariamente gli Asburgo avrebbero messo a rischio i propri interessi per sostenere il ramo cadetto dei Borbone che, dall'esilio di Palermo, vantava diritti su Napoli. In fondo i Borbone di Spagna avevano restaurato il proprio trono, quelli di Francia stavano per recuperarlo e non era indispensabile fare un'ulteriore favore ad una casata da sempre nemica degli stessi Asburgo.

Murat, dunque, accettò le proposte austriache e, l'11 gennaio 1814, firmò un'alleanza segreta con l'Austria.

È difficile farne una colpa al Murat, ma si trattò, probabilmente, di un grave errore: il successivo 1º novembre, quando venne inaugurato il Congresso di Vienna, egli non venne invitato a parteciparvi e si sentì obbligato a un ultimo, disperato tentativo, iniziato con il Proclama di Rimini del 30 marzo 1815 e terminato dopo la battaglia di Tolentino del 2 maggio.

Effetti della defezione del Regno di Napoli 
Alla fine di gennaio, dunque, Murat giunse a Bologna con le famose truppe organizzate secondo i piani di Napoleone, mentre il suo generale Giuseppe Lechi prendeva il controllo della Toscana.

A Bologna, però, Murat annunciava la propria defezione e si univa agli austriaci della divisione Nugent (austro-sarda). Mentre Giuseppe Lechi cedeva Livorno alla flotta inglese.

Mancato ripiegamento di Eugenio in Francia 
Il passaggio di campo, tuttavia, era dato per scontato, ormai da qualche settimana: il 21 gennaio 1814 il Melzi d'Eril vi faceva riferimento in una lettera a Napoleone, mentre quest'ultimo, già il 17 gennaio, ordinava ad Eugenio di portare l'esercito in Francia, lasciando dietro di sé solo truppe di guarnigione: esattamente come lo stesso Imperatore dei Francesi aveva fatto in Germania, nei mesi precedenti.

Per la prima volta in vita sua, tuttavia, Eugenio di Beauharnais non obbedì: assunse un atteggiamento dilatorio, chiese nuovi ordini e, insomma, rimase sulle proprie posizioni.

Tale atteggiamento gli fruttò, in seguito, accuse di tradimento da parte di alcuni scrittori francesi in materie militari. Esso venne attribuito a ragioni squisitamente politiche, ovvero alle sue nascenti speranze di passare da viceré a sovrano titolare, sostituendo lo stesso Napoleone. Ciò era certamente vero, ma non pare assolutamente possibile che Eugenio di Beauharnais potesse, realmente, costringere un esercito italiano a disertare la patria e accorrere a difesa della potenza protettrice. Le diserzioni sarebbero state immediate, la rivolta probabile, con l'unico effetto di rinunciare a un apparato militare che Eugenio sapeva a lui fedele e che riteneva degno di tentare la sorte in battaglia.

La marcia verso la Francia sarebbe, inoltre, stata assai lunga e, difficilmente, quanto fosse rimasto dell'esercito del Regno d'Italia avrebbe potuto ricongiungersi in tempo utile con i resti della Grande Armata. Mantenendo il fronte, Eugenio non tradiva affatto, ma anzi faceva gli interessi di Napoleone e, contemporaneamente, del Regno che avrebbe potuto essere suo.

La fallita offensiva austriaca

Ripiegamento di Eugenio sul Mincio 
Il viceré, comunque, ebbe notizia dell'arrivo a Bologna del Re di Napoli, Murat, con relativo proclama, il 1º febbraio e, il 2 febbraio, gli ambasciatori napoletani notificarono la rottura delle relazione diplomatiche tra Regno d'Italia e Regno di Napoli.

Eugenio si trovava, adesso, minacciato di aggiramento da sud e ordinò il ripiegamento dall'Adige al Mincio. Il movimento iniziò il 3 febbraio e si concluse il 6 con le colonne franco-italiane riunite in formazione da combattimento dietro il Mincio.

Da notare che a quel punto Eugenio rinunciava al controllo di Verona, ove gli austriaci entrarono, appunto, il 4 febbraio. Politicamente una rinuncia significativa, ma non militarmente, dal momento che le poderose fortificazioni della città erano state demolite (almeno i salienti, i vertici e le spalle dei bastioni) sin dal 1801, su ordine di Napoleone, nel quadro degli accordi di Lunéville. Mentre restavano ben guarnite le altre fortezze, che simili distruzioni non avevano subite.

Bellegarde esce da Verona per dar battaglia 
Bellegarde non aveva più scuse e dovette riprendere l'iniziativa. Vienna premeva, ricordandogli che gli eventi in Francia precipitavano (l'offensiva si sarebbe conclusa di lì a poco, il 31 marzo, con la presa di Parigi) e che era suo dovere occupare quanta più parte del Regno d'Italia gli fosse possibile, prima della resa di Napoleone.

Il 4 febbraio Bellegarde ricevette dalle guide rapporti che davano Eugenio di Beauharnais in ritirata verso Cremona lasciando due divisioni lungo il Mincio per coprirsi le spalle e una guarnigione a Mantova.

Il 6 febbraio le sue colonne erano ancora impegnate ad attraversare l'Adige.

Mancata entrata in combattimento dell'esercito di Murat 
Il 7 febbraio il feldmaresciallo Bellegarde s'incontrava a Bologna con Murat e vi stabiliva una condotta comune delle operazioni.

Murat, significativamente, era ancora lì acquartierato e di lì scrisse a Eugenio una lettera che lo confortò molto, asserendo di aver agito unicamente per salvare il proprio trono e garantendo di non volere lo scontro con l'esercito franco-italiano.

Confortava, in questo, anche Napoleone, che (mostrando la consueta lucidità) in una lettera del 1º febbraio alla moglie del viceré scriveva: «...io penso che i tedeschi non lasceranno entrare in Lombardia i napoletani … ci sono tutte le ragioni di credere che Bellegarde non vorrebbe assolutamente avere il re di Napoli tanto vicino».

Eugenio poté, quindi, continuare a preoccuparsi solo degli austriaci.

Sconfitta austriaca sul Mincio 

Eugenio di Beauharnais avrebbe affrontato l'invasore, impedendogli di procedere. Al minimo Bellegarde sarebbe stato ricacciato nella medesima situazione di stallo nella quale si dibatteva ormai da ottobre. Se le cose fossero andate, poi, estremamente bene, il viceré e l'esercito del Regno d'Italia avrebbero avuto la loro grande giornata, riducendo in misura massiccia le velleità annessionistiche degli Asburgo.

I due eserciti s'incontrarono alla battaglia del Mincio, l'8 febbraio. Per effettivi i due eserciti, più o meno, si equivalevano, con circa 35.000 uomini cadauno. Il feldmaresciallo Bellegarde aveva riposto molta fiducia nelle indicazioni raccolte dalle sue guide e avanzò con colonne piuttosto frammentate. Al contrario Eugenio ebbe il vantaggio di concentrare il grosso dell'esercito su un'unica linea di attacco, godendo pure dell'effetto sorpresa.

Al termine di una giornata di aspri combattimenti, Eugenio aveva inflitto al nemico perdite talmente ampie, da costringerlo a rifugiarsi dietro l'Adige e rinunciare, per i due mesi seguenti, a ogni ulteriore offensiva.

Il tentativo di fare sopravvivere il Regno d'Italia

La rafforzata posizione del viceré 
Eugenio aveva raggiunto gli obiettivi strategici che si era prefisso: allontanando per un pezzo gli austriaci dalla Lombardia, mentre teneva Venezia, Mantova, Legnago e Peschiera, aveva conservato a Napoleone l'Italia del nord.

Tenendo gli austriaci inchiodati a Verona, il viceré faceva anche il gioco di Murat, che si guardava bene da condurre azioni seriamente offensive e aveva solo da guadagnare dalla sopravvivenza di un forte esercito franco-italiano in armi: nell'immediato, perché teneva lontani i "tedeschi" e, in prospettiva, poiché la conservazione del Regno d'Italia era la miglior garanzia alla sopravvivenza dell'altro napoleonide a Napoli.

Insomma: se Napoleone avesse saputo respingere Blücher e Schwarzenberg, tanto meglio. Ma, anche in caso contrario, gli austriaci non avrebbero potuto vantare alcun diritto di conquista e i due Regni (d'Italia e napoletano) conservavano le loro chance di indipendenza.

La convocazione del Senato 
Così, in effetti, accadde: Bellegarde aveva subito una tale batosta che non osò più effettuare alcuna puntata offensiva, ma si limitò a seguire i movimenti di Eugenio.

Il 31 marzo 1814 gli austro-prussiani occuparono Parigi, costringendo,  Napoleone, il 6 aprile, all'abdicazione e alla successiva stipula del Trattato di Fontainebleau, l'11 aprile.

Al sopraggiungere delle notizie da Parigi, l'11 aprile, Francesco Melzi d'Eril scriveva a Eugenio, incitandolo ad agire e suggerendogli di "procedere per via costituzionale". Il 14 il secondo inviava al primo il proprio segretario particolare, conte Mejan, che lo ricevette il 15. Non si è conservato nulla dei contenuti dei colloqui, ma il 16, alle sette di sera, Melzi scrisse al presidente del Senato, conte Veneri, chiedendo la convocazione dell'assemblea per il successivo 17, in Milano, per l'approvazione di un progetto di risoluzione che eleggesse Eugenio di Beauharnais sovrano titolare del Regno d'Italia, in sostituzione dell'abdicante Napoleone.

La Convenzione di Schiarino-Rizzino 
Lo stesso 16 aprile Eugenio guadagnò tempo, stipulando la Convenzione di Schiarino-Rizzino, presso Mantova, con la quale accettava l'inevitabile, ovvero di rimpatriare i reparti francesi, ma conservava le fortezze e il proprio esercito in armi. In particolare, l'art. 6 della convenzione stabiliva che: «...le truppe italiane agli ordini del viceré manterranno il territorio non ancora occupato dagli austriaci», ovvero l'intera Lombardia.

Ciò comportava alcune gravi rinunce, a cominciare dalla consegna di Venezia, ceduta il 20 aprile dal francese generale Jean-Mathieu Seras: la guarnigione, tuttavia, era composta, in gran parte, da militari francesi, per i quali si attendeva, da un giorno all'altro, l'arrivo di un ordine di rimpatrio (giunto, infatti, il 25) e la popolazione (che nel 1849 avrebbe resistito ad un anno di assedio) non mostrava segni di resistenza maggiori di quanto fosse avvenuto nel 1797: tanto valeva anticipare i tempi ed giocare la città al tavolo della pace. Solo il successivo svolgersi degli eventi ha impedito di considerare questo evento quale quello che era, ovvero una nuova Campoformio.

Il 17 aprile Eugenio di Beauharnais indirizzò un proclama alle truppe francesi in partenza, pieno di speranze:

Il 19 aprile il generale Teodoro Lechi stilò un proclama alla Guardia del Regno d'Italia, sotto il suo comando, favorevole al tentativo di Eugenio.

Indizio di screzi fra Francesco Melzi d'Eril e il viceré 
Una questione tutta particolare riguarda l'eventualità che Francesco Melzi d'Eril abbia agito di propria iniziativa. Tale eventualità si basa unicamente su una lettera del 20 aprile che il Mejan scrisse a Gian Giacomo Trivulzio, ove, riferendosi al menzionato incontro del 15, il segretario di Eugenio definiva il duca di Lodi «...il più falso e il più spregevole degli uomini».

Ancor oggi appare impossibile dipanare la matassa, in quanto gli archivi del Melzi vennero sigillati dal governatore austriaco di Milano, conte Saurau, il 16 gennaio 1816, giorno della sua morte e sequestrati sette giorni dopo, mentre sulle carte di Eugenio di Beauharnais non risultano adeguati studi.

Tuttavia, è difficile immaginare che i due protagonisti abbiano agito in disaccordo, data la contemporaneità della convocazione del Senato e della firma della Convenzione di Schiarino-Rizzino. L'una regge e spiega l'altra. E non si capisce quali altri vantaggi avrebbe mai potuto desiderare Eugenio di Beauharnais, diversi dalla conservazione del trono.

La situazione politica a Milano 
I piani del Melzi d'Eril dovevano, a questo punto, confrontarsi unicamente con i patrizi, soprattutto milanesi, che componevano il Senato (in numero di appena 41 senatori). Il duca di Lodi contava, sicuramente, su un minimo patriottismo o perlomeno, su un minimo di amor proprio. Le opinioni degli ottimati, tuttavia, erano profondamente divise.

Il partito degli Italici puri e il partito murattiano 
Numerosi erano i cosiddetti "italici puri", motivati da un sentimento anti-francese, che li spingeva a sostenere la velleitaria speranza di "fare da sé". Essi contavano sull'improbabile appoggio inglese e sulle generiche promesse dei generali austriaci, i quali avevano pubblicato proclami che promettevano all'Italia la restaurazione delle libertà. Uno degli argomenti più in voga insisteva sulla concreta speranza di avere come sovrano indipendente un Asburgo, come era accaduto al Granducato di Toscana (si diceva che il regno guidato da Eugenio sarebbe stato più vicino all'Austria di quello guidato da un austriaco).

Un atteggiamento simile aveva assunto il "partito murattiano", che, rispetto agli "italici puri", aveva, almeno, il vantaggio di fare un nome per l'ipotetico successore di Eugenio.

Si trattava, in effetti, di posizioni interamente velleitarie:
(i) la Gran Bretagna giudicava proprio interesse il consolidamento dell'alleanza anti-napoleonica e, alla luce della successiva campagna dei cento giorni, non è impossibile darle torto, 
(ii) gli Asburgo avevano accettato la soluzione dinastica per il Granducato di Toscana solo in quanto privi di alternative, ma è certo che, in favorevoli circostanze, avrebbero sempre preferito l'annessione diretta, 
(iii) ancor minori erano le possibilità che venisse consentito al re Gioacchino di fondere il regno di Napoli con il Regno d'Italia, 
(iv) la generica propaganda che si accompagnava all'invasione austriaca non impegnava per nulla quella potenza, in assenza di impegni formali o, comunque, contro-garantiti.

In definitiva, il vacuum creato da un brusco abbattimento della presenza napoleonica rischiava, inevitabilmente, di essere colmato dalla più vicina potenza vittoriosa, l'Impero austriaco, oltre tutto in armi e decisa a rivendicare i propri precedenti diritti su Milano e proprio Eugenio di Beauharnais, ormai orfano del patrigno, rappresentava la miglior garanzia d'indipendenza nazionale.

Il partito austriacante 
In un simile quadro, solo due erano le posizioni realistiche: anzitutto quella del "partito austriacante", che auspicava, semplicemente, il ripristino dell'antico regime ed era, ovviamente, sostenuto da parte della nobiltà e dall'alto clero. Per il successo delle proprie ambizioni esso poteva contare sull'esercito del, pur sconfitto, Bellegarde e sulla ferma volontà dell'Imperatore austriaco di non permettere la sopravvivenza di un Regno che era creazione politica nata dalla rivoluzione, su territori che le erano stati strappati. Il "partito austriacante" aveva come esponente tal avvocato di nome Traversa, un personaggio presto dimenticato, sul quale non si è mai sufficientemente indagato.

Il "partito francese" 
La seconda posizione realistica sulla piazza era rappresentata dal "partito francese", raccolto intorno al Melzi d'Eril e al ministro delle finanze Prina (ma godeva dell'appoggio dell'esercito e, per esempio, di Ugo Foscolo). Esso non poteva, certo, essere sicuro delle future intenzioni degli alleati, ma poteva contare sul vittorioso esercito di Mantova e sulla Convenzione di Schiarino-Rizzino con la quale il Bellegarde si era impegnato a non passare in Lombardia. Eugenio, inoltre, godeva della stima dello zar di Russia e poteva garantire un governo conservatore gradito anche a Londra, tale da attutire eventuali rimostranze viennesi circa la sopravvivenza di un governo rivoluzionario.

Non che i suoi esponenti si facessero soverchie illusioni, ma comprendevano la situazione. Nella lettera dell'11 aprile a Eugenio, Francesco Melzi d'Eril scriveva che:

La vittoria del partito austriacante

La cattiva preparazione del tentativo del Melzi d'Eril 
In quell'aprile 1814 era difficile individuare quale forza fosse prevalente, ma era risaputo che a Milano «...gli animi sono molto agitati … In generale il partito francese vi è molto debole», come il sempre ben informato e realista Napoleone scriveva alla consorte del viceré, già il 4 febbraio.

Tuttavia, non è possibile negare la forza della proposta di Eugenio, basata su due innegabili elementi: 
(i) il suo realismo, il suo essere l'unica reale alternativa alla annessione all'Impero austriaco, 
(ii) il controllo degli apparati dello stato e delle forze armate e di polizia.

Sarebbe stato necessario che il Melzi d'Eril convincesse un sufficiente numero di ottimati meneghini, dissuadendoli dallo sperare in una speciale benevolenza da parte dell'Asburgo. Sarebbe stato indispensabile che Eugenio esercitasse un diretto controllo sulle truppe e la Guardia Civica schierate a Milano.

Entrambe fallirono: la piazza di Milano restò affidata al generale Pino, notorio esponente del "partito murattiano" (ed erano passati ben due mesi dal tradimento del re di Napoli). Francesco Melzi d'Eril, addirittura, non si presentò alla seduta del Senato, causa un attacco di gotta. Si trattò di due ingenuità imperdonabili.

La prima riunione del Senato 
Al Senato ciò che poteva andar male, andò peggio: la miglior nobiltà milanese (Carlo Verri, il Confalonieri, il generale Domenico Pino, il podestà di Milano Durini, Alessandro Manzoni, il Porro Lambertenghi, fra gli altri) firmò un appello che contestava la legittimità della convocazione del Senato e chiedeva la convocazione dei Collegi Elettorali, un'assai più ampia assemblea. Il che, nelle circostanze date, equivaleva non prendere alcuna decisione dal momento che ciò avrebbe richiesto alcune settimane.

All'apertura del Senato, il 17 aprile, il presidente conte Venieri diede lettura del decreto del Melzi d'Eril. Molti senatori dichiararono di non saperne nulla. La maggioranza si decise per un'inutile soluzione di compromesso: una prima delegazione venne inviata presso gli alleati vittoriosi a Parigi, mentre una seconda, guidata dal Verri, si recò immanente dal Melzi d'Eril a firmare la domanda di convocazione dei Collegi Elettorali: il duca di Lodi ribatté ricordando i poteri che il legittimo sovrano in carica, Napoleone, gli aveva affidati in casi eccezionali e in assenza del viceré. Ma è difficile immaginare che Carlo Verri e i suoi sodali non contassero sull'inevitabile rifiuto.

La seconda riunione del Senato 
La seduta del 17 era stata aggiornata alla mattina del successivo giorno 20. Mentre vi giungevano i Senatori, si radunava una turba, ove spiccavano "diversi uomini di truce aspetto", che poi si seppe essere teppaglia ingaggiata nelle campagne da alcuni ottimati dei partiti avversi a Eugenio di Beauharnais. Per la diffusa vergogna e omertà che seguì queste giornate, non si seppe mai se i mandanti fossero del "partito austriacante", di quello "murattiano", degli "italici puri", o di provenienza varia.

Dopo poco, il picchetto dei soldati di guardia venne sostituito dalla guardia civica. Pare che l'ordine fosse trasmesso direttamente dal comandante della piccola colonna della guardia civica, un tal Capitano Marini, ma rimane ignoto chi abbia mandato tale ordine. Il maggiore sospettato rimane il Pino, probabilmente per favorire il successivo assalto al palazzo del Senato, ma il picchetto era di soli dieci soldati e non si è in possesso di alcuna conferma.

Facile capitolazione dei Senatori e assalto della folla 
A questo punto entrò in gioco il principale sospettato: Federico Confalonieri, il quale, pur essendo senatore, si mischiò alla folla e prese ad aizzarla. La folla ruppe i cordoni, invase il cortile interno e montò il grande scalone che portava all'aula in seduta. Ne uscì Carlo Verri, che ne trattenne l'impeto con l'invito a formulare le loro richieste. Presa la parola il Confalonieri, che pretendeva che il Senato richiamasse la delegazione inviata a Parigi, e convocasse i Collegi Elettorali. Una simile decisione venne sollecitata da due ufficiali della Guardia Civica lì presenti: un capo di battaglione Pietro Ballarbio e un capitano, Benigno Bossi. Cosa che gli ottimati si affrettarono ad approvare, nella forma di ordine del giorno, che recitava: «...il senato richiama la deputazione e riunisce i collegi».

Di fronte ad una tale manifestazione di debolezza, la folla, ormai eccitata, s'ingrossò sullo scalone e irruppe nell'aula, mentre i senatori fuggivano da una porta secondaria. Essa venne devastata, mentre il Confalonieri si divertiva a sfregiare un ritratto di Napoleone, opera dell'Appiani, per poi gettarlo da una finestra.

Federico Confalonieri era uno dei grandi magnati lombardi, di nobile e antica casata, potente sotto gli Asburgo e sotto Napoleone. Egli passò i successivi anni a sostenere la propria innocenza: già nel 1815 pubblicava il pamphlet Lettera ad un amico, in risposta al precedente pamphlet del senatore Armaroli che lo accusava esplicitamente. Per esempio lo Hobhouse (che, nel 1816 trascorse ventitré giorni a Milano con Lord Byron), riferì di essere stato convocato dal Confalonieri: questi gli negò ogni coinvolgimento, disse di essere stato usato dal Verri come uno scudo e che, a ogni buon conto, «...la convocazione dei Collegi Elettorali era l'unica cosa da fare».

Protezione del Melzi d'Eril e assassinio del Prina 

Ad ogni buon conto, la situazione, a questo punto, precipitò: Carlo Verri si recò dal Melzi d'Eril per invitarlo a lasciare Milano, mentre il generale Pino emetteva un proclama, ove affermava che il decreto proposto al Senato il 17 era opera di «tutt'altre persone, e neppure firmate da Francesco Melzi d'Eril ma da un amanuense, mentre egli non era in stato di scrivere né di sperare cosa alcuna». L'ultima frase sembra tradire la grande soddisfazione che il generale dovette provare nel vedere il duca di Lodi, al fine, impotente.

Il Melzi rifiutò di lasciare Milano, pur accettando di far circondare la casa da un drappello di guardie civiche e pretese che il Verri recasse un biglietto al Prina invitandolo a mettersi in salvo. Verri accettò, ma perse tempo, e fece in modo di giungere troppo tardi. La folla che aveva invaso il Senato, infatti, era passata a San Fedele ove aveva massacrato il ministro Prina e saccheggiato il suo palazzo.

La Reggenza Provvisoria 
Lo stesso giorno 20 erano riuniti i Collegi Elettorali, ma alla presenza di appena 170 elettori su 700: i soli milanesi, oltre a pochi altri di passaggio. Essa, sia pur riunita ben al di sotto del numero legale, votò la costituzione di una Reggenza Provvisoria, nominò Domenico Pino comandante in capo delle forze armate e sciolse i sudditi dal giuramento di fedeltà a Napoleone. Si aggiunsero alcuni provvedimenti particolarmente favorevoli alla causa del "partito austriacante": il ripudio della delegazione inviata a Parigi (la quale poteva ancora risentire dell'influenza del Melzi), la liberazione dei detenuti politici (comunque ostili al "partito francese"), l'amnistia per i disertori (ciò che incentivava ulteriori diserzioni dai reparti concentrati a Mantova), la cessazione del Senato (ciò che cancellava l'unica istituzione legale riunita in seduta semi-permanente).

Il 21 aprile, infine, il Consiglio Comunale di Milano (non è chiaro in base a quali poteri o rappresentatività), provvide a nominare il Comitato di Reggenza Provvisoria, composta da sette membri, tra cui i principali cospiratori. Come primo atto il Comitato mandò delegati al Bellegarde perché inviasse truppe a occupare la città.

L'inizio dell'occupazione austriaca

Il secondo armistizio 
Il progetto di Eugenio di Beauharnais era compromesso. L'indipendenza del Regno d'Italia finita: il 21 aprile 1814 il viceré scriveva al fido Melzi d'Eril:

Il 23 aprile firmò a Mantova una nuova convenzione armistiziale nella quale poneva il proprio esercito agli ordini del Bellegarde, con 45.000 uomini in armi e senza essere stato sconfitto dagli austriaci. Il 27 aprile lasciò Mantova per Monaco di Baviera.

Bellegarde, quindi, prese possesso dell'esercito del Regno d'Italia, che lo aveva sconfitto.

Lo stato d'animo dell'esercito italiano 
Per dare un'idea della situazione, vale la pena ricordare che "tutti i generali ed ufficiali superiori" erano dalla parte del viceré. Il 25 (ricordò il generale Teodoro Lechi) essi tentarono un pronunciamento militare: chiesero a Eugenio di non cedere le fortezze di Mantova e Peschiera del Garda senza condizioni. Il Viceré rispose:

Tale stato d'animo generale venne confermato, alcuni giorni più tardi, dallo stesso Bellegarde, il quale descrisse l'esercito «...ostinato nei suoi propositi, mal contento, disperato … quei soldati erano stati condotti alla vittoria e, allo stesso tempo, alla demoralizzazione».

Il 25-26 partirono in delegazione, da Mantova per Milano, i generali Lechi, Palombini e Paolucci, a riferire che l'esercito era in condizione di resistere «...per più di un anno … animato dal miglior spirito per la nazionalità ed indipendenza». Pino rispose con «...lusinghe, anzi certezze, di indipendenza del regno con un buon principe di casa d'Austria, di floridezza e di felicità avvenire» ecc.

Il secondo armistizio 
Il 26 aprile 1814 lo sconfitto generale austriaco Sommariva, nelle vesti di commissario austriaco, prese possesso della Lombardia a nome del Bellegarde. Il 28 aprile 17.000 austriaci entrarono in Milano da Porta Romana, al comando del generale Neipperg: essi vennero accolti da tre reggimenti a cavallo dei cacciatori del Regno d'Italia, comandati da Domenico Pino, che gli resero, ossequenti, gli onori militari. L'8 maggio, infine, giunse il Bellegarde, generale sconfitto in battaglia ma politico abile: nei giorni precedenti, a Mantova, lo incontrò spesso il Lechi che, a distanza di anni, lo ricordava pieno di «...furberia dissimulazione e doppiezza» qualificandolo come un "vecchio diplomatico".

La consegna dell'esercito 
Il 25 maggio 1814, Heinrich Johann Bellegarde assunse personalmente la presidenza Reggenza Provvisoria di Governo, proclamando in contemporanea la cessazione del Regno d'Italia. Il 12 giugno annunciò l'annessione della Lombardia all'Impero austriaco, sottoponendola alla sua Cesarea Regia Reggenza Provvisoria di Governo. Il 13 giugno impartì all'esercito il divieto d'indossare coccarde tricolori. I rimanenti ufficiali francesi venivano senz'altro licenziati in massa e sostituiti da austriaci. Ogni prefettura dei dipartimenti veniva ridenominata "Regia Cesarea Prefettura Provvisoria". Il 27 luglio, in coincidenza con la sua nomina a Governatore Generale, Bellegarde soppresse nel giro di cinque giorni i ministeri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia, dei Culti, del Tesoro e la Corte dei Conti.

A dicembre i reparti dell'ex esercito italiano cominciarono ad essere trasferiti verso nuove guarnigioni al di là delle Alpi, sparse per lo sterminato Impero austriaco. Il 30 marzo 1815 Bellegarde impose agli ufficiali dell'esercito del Regno d'Italia di giurare fedeltà all'Austria. Ciò spinse Ugo Foscolo a fuggire in Svizzera la notte del 31 marzo e, di lì, a Londra.

Lechi riferisce che i soldati della Guardia Reale, al suo comando, prestarono giuramento «...di non servire mai che la loro patria e di essere sempre pronti a riprendere le armi per la sua indipendenza». Riferisce, inoltre, come due battaglioni dei granatieri, giunti a Milano e in procinto di sciogliersi, bruciassero i propri stendardi, li distribuissero nella zuppa e le ingoiassero «...sembrandogli così di aver mantenuto il giuramento fatto... di non abbandonarle giammai», e affidarono le aquile al Lechi medesimo. Con certezza egli le consegnò, nel 1848, a Carlo Alberto.

Nel frattempo, Domenico Pino era ricompensato da Vienna con la nomina a tenente feldmaresciallo (maresciallo di campo), fuori servizio ma con i relativi emolumenti e si ritirava nella sua villa di Cernobbio.

Il dibattito degli anni successivi

L'interpretazione auto-giustificativa del Confalonieri 
Negli anni immediatamente successivi, quando le illusioni del "partito austriaco" s'infransero di fronte alla politica strettamente assolutistica e centralizzatrice dei nuovi signori austriaci e, dunque, gli avvenimenti del 17-28 aprile 1814 presero a essere considerati quel disastro nazionale che erano, i memorialisti e polemisti lombardi presero a dividersi circa quali circostanze avessero determinato il tracollo.

I due fronti possono essere identificati: (i) in Federico Confalonieri, il quale datava il tradimento alla seconda convenzione armistiziale del 23 aprile e, quindi, ne attribuiva la responsabilità a Eugenio di Beauharnais e (ii) in Carlo Cattaneo, il quale, scrivendo due decenni più tardi, datava il tradimento alle due sedute del Senato del 17-20 aprile e alla petizione del 19 aprile e, quindi, ne attribuiva la responsabilità agli ottimati.

Federico Confalonieri sembra dimenticare che, già il 21 aprile, il neonato Comitato di Reggenza Provvisoria aveva inviato delegati al Bellegarde invitandolo a occupare la città. Ciò che rendeva la Convenzione di Schiarino-Rizzino carta straccia.

Nel firmare la seconda convenzione, Eugenio di Beauharnais non faceva altro che eseguire la volontà della autorità che gli era succeduta e che era espressione diretta del patriziato milanese. Agire altrimenti avrebbe significato condurre una doppia battaglia, contro gli invasori del Bellegarde e contro le (poche) truppe milanesi di Domenico Pino.

La interpretazione del Cattaneo 
Carlo Cattaneo attribuiva ogni responsabilità ad

Difficile dargli torto, dal momento che doveva apparire evidente a chiunque come, nelle circostanze date, la partenza di Eugenio avrebbe abbandonato il Regno d'Italia «...alla mercé di tutte le sorti possibili e farci trattare come un gregge di pecore dalla diplomazia straniera»: non si capisce come mai un regno che basava le proprie possibilità di sopravvivenza esclusivamente sulla forza dell'esercito, avrebbe mai potuto sopravvivere alla cacciata del suo comandante militare. Senza contare che era anche il legittimo capo di Stato in carica e l'unico (eventualmente) titolato alla successione al monarca regnante.

La reazione del Melzi d'Eril 
Lo stesso Federico Confalonieri, appena un mese dopo il tradimento, mentre guidava una sfortunata delegazione milanese inviata a Parigi ad implorare l'indipendenza alle potenze alleate, scrisse una nota lettera alla moglie Teresa Casati, con parole che costituiscono l'ammissione della propria insipienza:

Poi passò i successivi quattro anni a difendersi dalle accuse di aver organizzato l'assalto al Senato e il massacro di Giuseppe Prina, il fatidico 20 aprile. Ad esempio, il 28 marzo 1816 scrisse una lettera a Francesco Melzi d'Eril, protestando la propria innocenza. Questi gli rispose:

Note

Bibliografia 
 Emmanuel de Las Cases, Memoriale di Sant'Elena, BUR Rizzoli
 Raffaele Ciampini, Napoleone Buonaparte, Utet, 1941
 Nino del Bianco, Francesco Melzi D'Eril - la grande occasione perduta, Il Corbaccio, 2002
 Piero Pieri, Storia militare del risorgimento, 1962, Einaudi, Torino
 Per una lettura della cronaca di allora, si legga l'annata del quotidiano Giornale Italiano del 1814 in

Voci correlate 
 Esercito del Regno d'Italia (1805-1814)
 Regno d'Italia (1805-1814)
 Assedio di Genova (1814)

Regno d'Italia (1805-1814)
Storia della Lombardia
Storia del Veneto
Risorgimento italiano
Italia, Regno d'